Amerikai Egyesült Államok
 Mock (Kalifornia)
 Mock (Washington)

Nevek
 Mock (keresztnév)
 Mock (vezetéknév)